Монетов — русская фамилия. Известные носители:
 Монетов, Александр Геннадьевич (1972—1995) — российский милиционер, Герой Российской Федерации.
 Монетов, Валерий Константинович (род. 1939) — казахстанский политик.
 Монетов, Николай Александрович (1923—1994) — советский военный лётчик, Герой Российской Федерации.